Nekràssovka (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Nekràssovka (Bakhtxissarai), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Nekràssovka (Sovetski), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Nekràssovka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Nekràssovka (Daguestan), localitat de la república del Daguestan, a Rússia